Зеница може да се отнася за:

 Зеница, част от окото;
 Зеница, град в Босна и Херцеговина;
 Зеница, село в Община Плевля, Черна гора.